Carl Dornberger oder Carl Dørnberger ist der Name folgender Personen: 

* Carl Dornberger (Steinbildhauer) (vor 1847–nach 1859), in Weimar tätiger deutscher Steinmetz
 Carl Dørnberger (1864–1940), norwegischer Landschaftsmaler